Adlène Bensaïd – calciatore algerino
 Daniel Bensaïd – filosofo, accademico, attivista e saggista francese
 Jean Daniel Bensaid – giornalista e scrittore francese
 Samira Bensaïd – cantautrice marocchina con cittadinanza egiziana